Рейн Смит (; ) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Телстар».

Клубная карьера 
Смит — воспитанник клуба «Херенвен». 21 декабря 2019 года в матче против «Хераклеса» он дебютировал в Эредивизи.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Телстар»